Pierre Jallatte (1918-2007), industriel français
 Charly-Sam Jallatte (1925-2012), médecin et résistant français